«Виньетка-ЭМ» — российская низкочастотная активно-пассивная гидроакустическая станция.
В состав станции входит аппаратная часть, спуско-подъёмное устройство и  (ГПБА). Обеспечивается большая дальность обнаружения малошумных подлодок, торпед.

Назначение 
 Вооружение надводных кораблей, решающих задачи противолодочной обороны, противоторпедной защиты, охраны акваторий и специализированных судов освещения подводной обстановки.

Решаемые задачи 
 Обнаружение подводной лодки: в режиме гидролокации (ГЛ), в режиме шумопеленгования по дискретным составляющим и сплошной части спектра;
 Дальнее (загоризонтное) обнаружение надводных кораблей в режиме шумопеленгования (ШП);
 Обнаружение дальноходных торпед в режиме шумопеленгования;
 Пеленгование обнаруженных целей;
 Автоматизированная классификация целей с участием оператора;
 Автоматическое сопровождение целей;
 Измерение акустических помех работе ГАС;
 Прогнозирование дальности действия;
 Автоматизированный контроль и диагностика аппаратуры ГАС;

Тактико-технические характеристики ГАС «Виньетка-ЭМ» 
 Гидролокация:
 дальность обнаружения подводных лодок(экв. радиус 10 м.):
 в мелком море: 15-20 км.
 в глубоком море: 40-60 км.
 Шумопеленгование:
 дальность обнаружения:
 подводной лодки (по дискретным составляющим в диапазоне 500 Гц): 30-60 км.
 торпеды с приведенной шумностью 1-2 Па/Гц: до 30 км.
 надводного корабля с приведенной шумностью 10 Па/Гц: до 100 км.
 Точность пеленгования: 1°
 Автоматическое сопровождение целей
 Межцикловое накопление сигналов
 Отображение трассы цели
 Спектральный анализ
 Скорость буксировки: 8-18 уз.
 Энергопотребление: постоянно, 2 кВт; в импульсе до 40 кВт.

Ссылки
http://www.oceanpribor.ru/text/18.htm

См. также 
 Скат-3
 ATAS
 AN/SQQ-89(V)15 

Гидроакустические станции подводных лодок